Овинная — река в России, протекает по Камышловскому району Свердловской области. Устье реки находится в 39 км по левому берегу реки Юрмач. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пышма от Белоярского гидроузла и до устья, без реки Рефт от истока до Рефтинского гидроузла, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Населённые пункты 
 Квашнинское
 Михайловка
 Першата (при впадении в Юрмач)

Притоки 
 Голая
 Малая Темная, у Квашнинское
 Большая Темная, у Квашнинское
 Квашниха
 Портомойка, у Михайловки

Примечания 

Притоки Юрмача
Реки Камышловского района